Santangiolesi – abitanti di Sant'Angelo Le Fratte
Santangiolesi – abitanti di Sant'Angelo Limosano
Santangiolesi – abitanti di Sant'Angelo a Cupolo
Santangiolesi – abitanti di Sant'Angelo a Fasanella
Santangiolesi – abitanti di Sant'Angelo a Scala
Santangiolesi – abitanti di Sant'Angelo all'Esca
Santangiolesi – abitanti di Sant'Angelo d'Alife
Santangiolesi – abitanti di Sant'Angelo dei Lombardi
Santangiolesi – abitanti di Sant'Angelo del Pesco
Santangiolesi – abitanti di Sant'Angelo di Brolo
Santangiolesi – abitanti di Sant'Angelo di Piove di Sacco
Santangiolesi – abitanti di Sant'Angelo in Colle
Santangiolesi – abitanti di Sant'Angelo in Lizzola
Santangiolesi – abitanti di Sant'Angelo in Pontano